Amphoe Yan Ta Khao (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Trang. Die Provinz Trang liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Palian, Kantang, Mueang Trang und Na Yong in der Provinz Trang sowie die Amphoe Srinagarindra und Kong Ra der Provinz Phatthalung.

Geschichte 
Yan Ta Khao wurde am 1. Januar 1948 zunächst als Kleinbezirk (King Amphoe) unter der Verwaltung von Kantang eingerichtet. Er bestand ursprünglich aus sechs Tambon – Yan Ta Khao, Nong Bo und Thung Khai wurden von Kantang, Na Chum Het von Mueang Trang und Nai Khuan und Phrong Chorakhe von Palian abgetrennt.
Am 5. Juni 1956 bekam Yan Ta Khao den vollen Amphoe-Status.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Yan Ta Khao ist in acht Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 65 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Yan Ta Khao () besteht aus Teilen des Tambon Yan Ta Khao.
 Thung Krabue () besteht aus dem ganzen Tambon Thung Krabue.
 Khuan Pho () besteht aus weiteren Teilen des Tambon Yan Ta Khao.

Außerdem gibt es sechs „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Yan Ta Khao von amphoe.com (in Thai)

Yan Ta Khao